Swami ist ein hinduistischer Titel und der Name mehrerer Spielfilme:

 Swami (1931), bengalischer Stummfilm von Charu Roy
 Swami (1941), Hindi-Film von Abdul Rashid Kardar
 Swami (1949), bengalischer Film von Pashupati Chatterjee
 Swami (1977), Hindi-Film von Basu Chatterjee
 Swami (1987), Hindi-Fernsehserie von Shankar Nag
 Swami (1988), marathische Fernsehserie von Gajanan Jagirdar
 Swami (2007), Hindi-Film von Ganesh Acharya

Swami ist die Bezeichnung von:
 Swami (Band), britische Band

Swami ist der Familienname folgender Personen:
 Arvind Swami (* 1970), indischer Schauspieler
 Harikesa Swami (* 1948), US-amerikanischer Musiker und Vertreter der Hare-Krishna-Bewegung
 Nityanand Swami (1927–2012), indischer Politiker